Фёдор Иванович Бабкин ( ; ) — донской казак, казачий полковник, командир дивизиона донской артиллерии, организатор «Круга спасения Дона» (Новочеркасск, 1918).

Биография 

Родился  года в семье военного Ивана Бабкина (см. фото).

Возможно, старший брат — Александр (1882—1974), отец — войсковой старшина Иван Николаевич, мать — Пелагея Петровна.

Образование 
В 1905 году окончил Донской кадетский корпус (ДКК) в Новочеркасске.

В 1907 году окончил Михайловское артиллерийское училище (МАУ) в Санкт-Петербурге.

Служба и Первая мировая война 
Хорунжий — в 1909 году служил во 2 Донском казачьем артиллерийском дивизионе, базировался в городе Проскуров.

Во время Первой мировой войны — Есаул — командир 17-й Донской казачьей батареи.

В 1916 году командир 21-й Донской казачьей батареи, в июле лечился в сводном госпитале, Ростов-на-Дону.

Гражданская война 
C января-февраля 1918 года в Донской армии, есаул, командир 17 Донской казачьей батареи.

В начале апреля 1918 года — руководитель Второго съезда Черкасского округа в станице Манычская. Съезд объявил призыв к оружию, выбрал исполнительный орган, вошедший позже в Совет обороны Дона.

Съезд объявил себя временно верховной властью Черкасского округа и выделил районный штаб обороны, объявил беспощадную борьбу с советской властью. До организации войсковой власти признал за Походным атаманом, как за временным заместителем Войскового атамана, всю верховную, как военную, так и гражданскую, власть.

В мае 1918 года был во Временном Донском правительстве, организовал Круг спасения Дона. Был выбран в «Президиум Круга» — «Товарищем председателя» (Г. П. Янов — председатель, В. Светозаров — ещё один товарищ)

С 7 мая 1918 года в звании Войсковой старшина, с 1919 года — Казачий полковник.

14 января — 7 августа 1919 года в Первом Донском конно-артиллерийском дивизионе — командир Первой казачьей батареи.

Командир Донского казачьего артдивизиона 4-го Донского корпуса, под руководством генералов К. К. Мамонтова, затем А. А. Павлова.

Был тяжело ранен 19 января 1920 года во время боя у Батайска и Ольгинской.

Скончался от ран в марте 1920 года на территории Кубанской народной республики.

Семья 
Жена — Александра Ипполитовна (—9 июря 1969), дочь земского врача И. А. Прощакова (1848—1911). В 1910 году работала надзирательнецей в Первом Новочеркасском женском классном училище.
 Дочь — Елизавета (1912—2000).
 Сын — Александр (1914—2000).

См. также 
 Круг спасения Дона
 Гражданская война на Дону
 Всевеликое войско Донское

Литература 
 Волков С. В. Штаб-офицеры и генералы белых армий. Энциклопедический словарь участников Гражданской войны. : Центрполиграф, 2019.
 Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. М.: Рипол Классик, 2013. 490 с. (см. столбец 692.).
 Донская армия в борьбе с большевиками. М.: Центрполиграф, 2004. 655 с.

Примечания

Ссылки 

 Бабкин Федор Иванович на сайте «Офицеры русской императорской армии».

Донские казаки
Родившиеся в области Войска Донского
Выпускники Донского кадетского корпуса
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Круг спасения Дона
Полковники (Российская империя)
Бабкины (Новочеркасск)
Персоналии:Новочеркасск
Казаки в Первой мировой войне